«Edile» o «edili» possono riferirsi a:

 relativo alledilizia:
 ingegneria edile
 perito edile
 Cassa edile
 Edile – magistratura dell'antica Roma
 Edile – poetessa greca antica, madre di Edilo